Hasenbach ist ein geographischer Name

Ortsteile und Wohnplatz:
 Hasenbach (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hasenbach (Reichshof), Ortsteil der Gemeinde Reichshof im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hasenbach (Wuppertal), Wohnplatz der kreisfreien Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Hasenbach (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Hasenbach (Gemeinde Taxenbach), Ortschaft der Gemeinde Taxenbach im Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Fließgewässer:
 Hasenbach (Bottwar), linker Zufluss der Bottwar in Oberstenfeld, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Hasenbach (Döllnitz), rechter Zufluss der Döllnitz in Mügeln, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Hasenbach (Dörsbach), linker Zufluss des Dörsbachs nahe der Dennermühle von Singhofen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hasenbach (Hahnenbach) – zwei Zuflüsse des Hahnenbachs (zur Queich) beim Wohnplatz Mettenbacherhof von Gräfenhausen, Stadt Annweiler am Trifels, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Oberer Hasenbach, rechter Zufluss
 Unterer Hasenbach, rechter Zufluss
 Hasenbach (Mitterweißenbach), rechter Zufluss des Mitterweißenbachs vor Mitterweißenbach im Stadtgebiet von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Hasenbach (Pfrimm), rechter Zufluss der Pfrimm bei Dreisen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Hasenbach (Rhein), rechter Zufluss des Rheins bei Sankt Goarshausen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hasenbach (Sahrbach), linker Zufluss des Sahrbachs (Houverather Bach) nahe Lanzerath, Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Hasenbach (Werschbach),  rechter Zufluss des Werschbachs (zur Bröl) an der Hermerather Mühle, Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hasenbach (Zwiefalter Aach), linker Zufluss der Zwiefalter Aach bei Wimsen, Stadt Hayingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

 Oberer Hasenbach – siehe oben → Hasenbach (Hahnenbach)
 Unterer Hasenbach – siehe oben → Hasenbach (Hahnenbach)

Siehe auch:
 Hasbach
 Hasenbecke
 Hasengraben
 Hassenbach